Ptolomeo (Πτολεμαῖος) o Tolomeo puede hacer referencia a:

Primeros gobernantes griegos y generales 
 Ptolomeo de Tebas () - mítico gobernante de la antigua ciudad griega de Tebas.
 Ptolomeo de Aloro (regencia 368-365 a. C.) - regente de Macedonia.
 Ptolomeo (somatophylax) (muerto en 334 a. C.) - guardaespaldas macedonio y general de Alejandro Magno.
 Ptolomeo (hijo de Seleuco) (muerto en 333 a. C.) - guardaespaldas macedonio y general de Alejandro Magno.
 Ptolomeo (hijo de Felipe) () - oficial macedonio de Alejandro Magno.
 Ptolomeo (general) (muerto en 309 a. C.) - general macedonio, sobrino de Antígono I Monóftalmos.
 Ptolomeo (hijo de Pirro) (295-272 a. C.) - hijo del rey Pirro de Epiro.
 Ptolomeo de Epiro (248-235 a. C.) - rey de Epiro.

Dinastía ptolemaica 

De origen macedonio, gobernó el Egipto helenístico durante casi 300 años, desde 305 a. C. hasta 30 a. C. Todos los reyes de esta dinastía se llamaron Ptolomeo:

 Ptolomeo I Sóter - General macedonio de Alejandro Magno
 Ptolomeo II Filadelfo
 Ptolomeo III Evergetes
 Ptolomeo IV Filopátor
 Ptolomeo V Epífanes
 Ptolomeo VI Filométor
 Ptolomeo VII Neo Filopátor
 Ptolomeo VIII Fiscón
 Ptolomeo IX Látiro
 Ptolomeo X Alejandro I
 Ptolomeo XI Alejandro II
 Ptolomeo XII Auletes
 Ptolomeo XIII Teos Filopátor
 Ptolomeo XIV Teos Filopátor II
 Ptolomeo XV Cesarión
 Ptolomeo XVI Filadelfo Antonio

Legado de Ptolomeo I Sóter 
Dinastía ptolemaica: dinastía gobernante egipcia fundada por Ptolomeo I Sóter.
Reino ptolemaico: reino fundado por Ptolomeo I Soter.
Ptolemais/Ptolemaida: varios lugares y personas que llevan el nombre de miembros de la dinastía ptolemaica.

Descendientes 
Hubo varios miembros de la dinastía ptolemaica que no se convirtieron en gobernantes de Egipto. Algunos de ellos se convirtieron en gobernantes de otros reinos.

 Ptolomeo Keraunos (muerto en 279 a. C.), hijo mayor de Ptolomeo I. Con el tiempo se convirtió en rey de Macedonia.
 Ptolomeo Andromachou (), hijo ilegítimo de Ptolomeo II.
 Ptolomeo Epígonos (299 a. C.-240 a. C.), co-gobernante con Ptolomeo II, del que era sobrino e hijo adoptivo, posteriormente depuesto.
 Ptolomeo Eupator, co-gobernante con Ptolomeo VI; probablemente su hijo.
 Ptolomeo de Telmessos (-), nieto de Ptolomeo I.
 Ptolomeo Apion (muerto en 96 a. C.), hijo de Ptolomeo VIII. Hecho rey de Cirenaica. Dejó Cirenaica en Roma en herencia.
 Ptolomeo de Chipre (muerto en 58 a. C.), hijo de Ptolomeo IX. Probable rey de Chipre.
 Ptolomeo Filadelfo (hijo de Cleopatra) (nacido en 36 a. C.), hijo del general romano Marco Antonio y de la reina egipcia ptolemaica Cleopatra VII.
 Ptolomeo de Mauritania (reinó 21-40 d. C.), nieto de Cleopatra VII. Rey de Mauritania y aliado de Roma.

Claudio Ptolomeo

Escritor, geógrafo, matemático, astrónomo y astrólogo greco-egipcio (c. 90 – c. 168);

Legado de Claudio Ptolomeo 
 (4001) Ptolomeo: asteroide.
 Sistema ptolemaico: visión astronómica del mundo según lo descrito por Ptolomeo.
 Ptolomeo (cráter lunar): cráter en la Luna.
 Ptolomeo (cráter marciano): cráter en Marte.
 Cúmulo de Ptolomeo: cúmulo estelar ahora llamado Messier 7 descrito por Ptolomeo.
 Proyecto Ptolomeo: proyecto informático que comenzó en la década de 1980 en la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos.
 Teorema de Ptolomeo: teorema matemático descrito por Ptolomeo.
 Mapamundi de Ptolomeo: mapa del mundo antiguo como lo describe Ptolomeo.

Otras personas 
 Ptolomeo Macron (ca. 170 a. C.), gobernador de Coele-Siria y Fenicia.
 Ptolomeo (hijo de Dorymenes) (ca. 166 a. C.), un soldado en el Imperio Seléucida bajo Lysias.
 Ptolomeo de Commagene (d. Ca. 130 a. C.), sátrapa y luego el primer rey de Commagene.
 Ptolomeo (hijo de Abubus), gobernador de Jericó (ca. 130 a. C.) en el Primer Libro de los Macabeos; instigó la muerte de simón macabeos; y para quien Dante nombró la sección del infierno reservada para traidores a los invitados ('Ptolemaea').
 Ptolomeo (hijo de Menneo) (la regla terminó alrededor del año 40 a. C.), gobernadora de la Biblia Abilene, un distrito de la región en disputa de Coele-Siria.
 Ptolomeo (Hechos de Pedro), un personaje de los Hechos de Pedro, que era un hombre rico que intentaba casarse con la hija de San Pedro (d. Ca. 68 AD).
 Ptolomeo Queno (), un gramático que vivió en la cultura griega alejandrina del Egipto romano.
 Ptolomeo y Lucio (m. ca. 165 d. C.), mártires cristianos.
 Ptolomeo (gnóstico) (ca. 180 d. C.), un filósofo religioso que estuvo activo en la Italia romana y en la Galia.
 Ptolomeo-el-Garib (ca. 300 d. C.), un pinacógrafo peripatético cuya vida de Aristóteles sobrevive en la traducción árabe.
 Ptolemaeus Secundus, un apodo en latín para el polimático árabe Ibn al-Haytham (ca. 965-ca. 1040)
 Ptolomeo I de Tusculum (d.1126), un conde de Tusculum que afirmó el descenso de su familia de los Julios romanos.
 Ptolomeo II de Tusculum (d.1153), un conde de Tusculum que se casó con Bertha, hija de Enrique V, emperador del Sacro Imperio Romano.
 Tolomeo da Lucca (ca. 1227-ca. 1327), también conocido como Bartolomé de Lucca, un historiador y dominicano.
 Bernardo Tolomei (1272-1348), fundador de la Olivetana Romana.
 Franciscus Ptolemaeus o Francesco Tolomei, 17. Siglo italiano erudito, autor de Vetustalia seu Vetustatis admiranda, (1664). Roma: Ignacio de Lazaris (orden religiosa católica)
Francesco Tolomei (1762-1831), escritor italiano, autor de una Guía de Pistoia (1821).
 Juan Bautista Tolomei (1653-1726), teólogo jesuita y cardenal de la Iglesia católica.

 Ptolomeo Tompkins (nacido en 1962) - autor estadounidense.

 Ptolomeo Dean (nacido en 1968) - arquitecto británico, autor y consultor de televisión.

 Ptolemy Slocum (1975 nacido) - actor estadounidense.
 Barry Ptolomeo (nacido en 1969) - director y productor de cine estadounidense.

 Ptolomeo de Luca, (Luca, 1236-Venecia, 1327) escritor, teólogo y obispo católico italiano.

Otros
 Ptolomeo Queno, gramático griego;
 Ptolomeo, discípulo del gnóstico Valentín;
 Ptolomeo (hijo de Abobi), hijo de Abobi, gobernante de Jericó;

Como adjetivo
En su forma adjetiva, se usa ptolemaico/a o tolemaico/a (o también ptolomeico/a o tolomeico/a), para hacer referencia a Claudio Ptolomeo o a su sistema astronómico y se usa en expresiones como concepción tolemaica o tolomeica del mundo (geocéntrica), en contraste con la concepción copernicana (heliocéntrica).

Además
 Tolomeo (ópera), de Georg Friedrich Händel de 1728.
 Canon de Ptolomeo.